In der Saison 1952/53 errangen die BSG Fortschritt Meerane in der Staffel 1 und die BSG Einheit Ost Leipzig in der Staffel 2 den Staffelsieg und stiegen in die DDR-Oberliga auf.

Modus 
Auch in diesem Spieljahr veränderte sich erneut die Zahl der Mannschaften, die in der DDR-Liga an den Start gingen: je Staffel waren es 13 Mannschaften. Mehrere Mannschaften der Volkspolizei zogen in andere Städte um und firmierten von nun an als "Dynamo".
Nach der Verwaltungsreform in der DDR im Juli 1952 wurden die Landesligen abgeschafft und in den 14 Bezirken sowie in Berlin (Ost) Bezirksligen eingeführt. Da weiterhin nur 6 Aufstiegsplätze für die beiden Staffeln der DDR-Liga vorgesehen waren, gab es eine Aufstiegsrunde der Bezirksmeister.

Staffel 1

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Notizen 
 Fortschritt Meerane – Turbine Weimar 3: 3 wurde wiederholt und endete 2:1.
 Motor Altenburg – Fortschritt Meerane fand in Meerane statt.
 Chemnitz wurde am 10. Mai 1953 in Karl-Marx-Stadt umbenannt.

Torschützenliste

Staffel 2

Abschlusstabelle 

|}

Notizen 
 SV Deutsche Volkspolizei Berlin wurde im April 1953 in SG Dynamo Berlin umbenannt.
 Mit Beginn der Saison 1952/53 übernahm die SG Dynamo Rostock sowohl die Fußballsektion als auch den Ligaplatz der SV Deutsche Volkspolizei Schwerin.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Notizen 
BSG Empor Wurzen – BSG Motor M.Magdeburg 3:1. Dieses Spiel fand in Magdeburg statt.

Torschützenliste

Meisterschaftsendspiele 
Aufsteiger in die Oberliga waren die BSG Einheit Ost Leipzig und die BSG Fortschritt Meerane.
Bei den Meisterschaftsendspielen traten diese Erstplatzierten der Staffel 1 und der Staffel 2 in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um den Meister der DDR-Liga auszuspielen.
Hierbei konnte die BSG Einheit Leipzig den Titel erringen.

 10. Mai 1953: BSG Fortschritt Meerane – BSG Einheit Ost Leipzig 1:1
 17. Mai 1953: BSG Einheit Ost Leipzig – BSG Fortschritt Meerane 4:1

Absteiger in die Bezirksligen 
 SG Dynamo Erfurt
 BSG Aktivist Kaiseroda Tiefenort
 BSG Einheit Spremberg
 SG Dynamo Rostock

Aufsteiger aus den Bezirksligen

Qualifikanten (Bezirksliga-Meister) 
Qualifiziert waren die Meister der 15 Fußball-Bezirksligen der DDR in der Hauptstadt Ost-Berlin und den 14 DDR-Bezirken.
 Stadtliga Berlin Ost: BSG Chemie Rüdersdorf
 Cottbus: BSG Aktivist Senftenberg
 Dresden: BSG Stahl Freital
 Erfurt: BSG Aktivist Bleicherode
 Frankfurt/Oder: BSG Einheit Seelow
 Gera: BSG Chemie Jena
 Halle: SG Dynamo Eisleben
 Chemnitz (Karl-Marx-Stadt): BSG Chemie Glauchau
 Leipzig: BSG Fortschritt Hartha
 Magdeburg: BSG Chemie Schönebeck
 Neubrandenburg: BSG Lokomotive Bau Waren
 Potsdam: BSG Motor Hennigsdorf
 Rostock: BSG Einheit Rostock
 Schwerin: BSG Rotation Wittenberge
 Suhl: BSG Empor Ilmenau

Staffeln der Aufstiegsrunde zur DDR-Fußball-Liga 
Die Aufsteiger wurden in einer Aufstiegsrunde in drei Staffeln ausgespielt, wobei sich die beiden Erstplatzierter jeder Staffel für die DDR-Liga qualifizierten, sofern sie mehr Punkte als der Drittplatzierte aufwiesen. Bei Punktgleichheit des Zweit- und Drittplatzierten einer Staffel erfolgte ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz über den zweiten Platz der Staffel, dessen Sieger in die DDR-Liga aufstieg.

Staffel 1

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Staffel 2

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Staffel 3

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Entscheidungsspiel um den zweiten Platz in Magdeburg 

|}

Dadurch haben sich in der Aufstiegsrunde folgende Vereine für die DDR-Liga 1953/1954 qualifiziert:
 BSG Fortschritt Hartha
 SG Dynamo Eisleben
 BSG Chemie Jena
 BSG Stahl Freital
 BSG Motor Hennigsdorf
 BSG Chemie Glauchau

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1952/53
 FDGB-Pokal 1952/54

Literatur 
 Neue Fußballwoche. (fuwo), Jahrgänge 1952–1953, Sportverlag Berlin, 
 DSFS: DDR-Fußballchronik Band 1 1949/50–1956.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Einzelnachweise 

1952/53
Fußballsaison 1952/53